Cet article traite du palmarès et des statistiques de la Route d'Occitanie, course cycliste par étapes disputée dans le sud-ouest de la France.

Podiums de la Route d'Occitanie

Détail des éditions depuis 1988 
Résultats et statistiques depuis 1988

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Statistiques 
Victoires au classement général
 3.  Gilbert Duclos-Lassalle 
 2.  Laurent Dufaux 
 2.  Nairo Quintana 
 2.  Thomas Voeckler 

Les coureurs ayant fini le plus souvent sur le podium
 3.  Gilbert Duclos-Lassalle 
 3.  Nairo Quintana
 2.  Éric Boyer 
 2.  Sandy Casar 
 2.  Laurent Dufaux
 2.  Michael Rogers 
 2.  Przemysław Niemiec
 2.  Thomas Voeckler 

Classement général (par nations)
 10. 
 3. 
 3. 		 
 2. 	
 2. 	
 2. 	
 2. 
 2. 		
 1. 		
 1. 				
 1. 

Victoire d'étapes (par nations)
 63. 	 
 14. 	
 11. 
 10. 	
 9. 
 6. 		
 4. 		
 4. 
 3. 	
 2. 	
 2. 		
 2. 
 2. 		
 2. 
 1. 
 1. 
 1. 

Victoires d’étapes
 7. Marcel Wüst  
 4. Bryan Coquard  
 3. Arnaud Démare  
 3. Patrice Halgand  
 3. Przemysław Niemiec  
 3. Frédéric Moncassin  
 3. Christophe Moreau  
 3. Wilfried Nelissen  
 3. Laurent Roux 
 3. Thomas Voeckler 
 2. Rolf Aldag  
 2. Nairo Quintana  
 2. Laurent Fignon  
 2. Bobby Julich  
 2. Artūras Kasputis  
 2. Raimund Lehnert  
 2. Philippe Leleu  
 2. Bradley McGee  
 2. David Moncoutié  
 2. Jean-Patrick Nazon 
 2. Alessandro Petacchi  
 2. Jens Voigt  

Les étapes en ligne les plus rapides
 Carcassonne - Carcassonne (Etape 1 - 2001):  Jens Voigt, les 168 kilomètres à 47,145km/h
 Castres - Narbonne (Etape 1 - 2007):  Jean-Patrick Nazon, les 151,6 kilomètres à 46,363km/h
 Lès - Saint Gaudens (Etape 2 - 2004):  Francis Mourey, les 141 kilomètres à 46,185km/h

Les étapes contre la montre les plus rapides
 Saint-Gaudens - Saint-Gaudens (Etape 2 - 1998):  Christophe Moreau, les 7.4 kilomètres à 52,452km/h
 Saint-Gaudens - Saint-Gaudens (Etape 3 - 1997):  Bobby Julich, les 7.4 kilomètres à 51,216km/h
 Saint-Gaudens - Saint-Gaudens (Etape 2 - 1996):  Chris Boardman, les 7.4 kilomètres à 51,134km/h

Les éditions les plus rapides
 41.473 km/h Sandy Casar  en 2005
 41.314 km/h Andrei Kivilev  en 2001 
 40.972 km/h Alberto Contador  en 2015
 40.855 km/h David Moncoutié  en 2010
 40.352 km/h Patrick Jonker  en 1997 

Les éditions les moins rapides
 36.164 km/h Yves Bonnamour  en 1990
 36.284 km/h Daniel Martin  en 2008 
 36.436 km/h Laurent Dufaux  en 1995
 36.484 km/h Álvaro Mejía  en 1994 
 36.592 km/h Armand de Las Cuevas  en 1998

Les villes étapes (arrivée)
20. Saint-Gaudens en 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ,2009, 2010, 2012, 2015
17. Castres en 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1998, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2014
5. Plateau de Beille en 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002 
5. Pau en 1989, 1993, 1994, 2009, 2011
4. Bagnères-de-Luchon en 2009, 2011, 2013, 2015
4. Mérignac en 1988, 1990, 1991, 1993
4. Villeneuve-sur-Lot en 1995, 2000
4. Montauban en 1997, 1998, 1999
3. Marmande en 1990, 1991 
3. Mazamet en 1992, 1996, 1999

Notes et références 

Route d'Occitanie